Rokycany est un toponyme qui peut désigner :

Rokycany, une commune du district et de la région de Prešov.

Rokycany, une ville de la région de Plzeň.